В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Азербайджа́нской Респу́блике значатся 3 наименования (на 2019 год). Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 16 декабря 1993 года. Первый объект, находящийся на территории Азербайджана был занесен в список в 2000 году на 24-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Кандидаты 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Азербайджана в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов

Исключённые объекты 
По состоянию на январь 2016 года исключенных объектов из Основного или Предварительного списков всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане нет. Источник по исключенным объектам: , .

См. также 
 Список нематериального культурного наследия в Азербайджане

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане 
 Объекты всемирного наследия в Азербайджане на портале «World Heritage Site» 
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Азербайджане

 
Азербайджан
Объекты